Список муравьёв Украины включает все виды муравьёв (семейство Formicidae, отряд Hymenoptera), обитающих на территории Украины. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон и года, в котором это произошло. В настоящее время в фауне Украины обнаружено 146 современных видов из 39 родов муравьёв (и несколько ископаемых). Среди эндемиков Украины: Chalepoxenus tauricus, Plagiolepis karawajewi, Strongylognathus arnoldii, Strongylognathus chelifer (первые три обитают только в Крыму, а последний в Херсонской области).

Список видов

Anergates

Aphaenogaster

Bothriomyrmex

Brachymyrmex

Camponotus 
 
 
 
 
 
 
  (Colobopsis truncata)

Cardiocondyla

Cataglyphis

Chalepoxenus

Crematogaster 
 
 .

Cryptopone

Dolichoderus

Formica

Formicoxenus

Harpagoxenus

Hypoponera

Lasius

Leptothorax

Linepithema

Liometopum

Manica

Messor 
Ранее указывали один вид , который в 2018 году был разделён на 5 отдельных видов, два из которых отмечены для фауны Украины.
  (Армения, Казахстан, Киргизия, Румыния, Россия, Украина)
  (Болгария, Румыния, Турция, Украина)

Monomorium

Myrmecina

Myrmica

Myrmoxenus

Nylanderia

Pheidole

Plagiolepis

Polyergus

Ponera

Prenolepis

Proceratium

Proformica

Solenopsis

Stenamma

Strongylognathus

Tapinoma

Temnothorax 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , возможно, все его находки относятся к новому виду Temnothorax crasecundus Seifert & Csősz, 2015

Tetramorium

Ископаемые виды

 † (Эоцен, Ровенский янтарь)
 † (Ровенский янтарь)
 † (Ровенский янтарь)
 † (Ровенский янтарь)
 † (Ровенский и другие янтари)
 † (Ровенский, балтийский и другие янтари)
 † (Ровенский янтарь)
 † (Ровенский янтарь)
 † (Эоцен, Ровенский, балтийский и другие янтари)
 † (Ровенский, балтийский и другие янтари)
 † (Ровенский и балтийский янтари)
 † (Ровенский, балтийский и другие янтари)

См. также 
 Список муравьёв Израиля
 Список видов муравьёв Грузии
 Список видов муравьёв России

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 Радченко А. Г. 2008. Зональные и зоогеографические особенности мирмекофауны (Hymenoptera, Formicidae) Украины. — Природничий альманах. Біологічні науки, випуск 10, Херсон, с. 122—138.

Ссылки 

муравьи Украины
Фауна Украины
Списки животных Украины
Украина